Třesavka je hovorový výraz pro chorobné chvění v důsledku pocitu chladu, při vzrůstající tělesné teplotě, stresu ap. Může to však také být:

 třesavka (rod) - český rodový název některých rodů pavouků z čeledi třesavkovitých
 Třesavka (poezie) - básnická sbírka Belly Achmadulinové z roku 1970